Бартєнєв () — російське прізвище. Жіноча форма — Бартєнєва.

Відомі носії 
 Бартєнєв Олександр Володимирович (1956–2013) — міській голова Феодосії (2008–2013), Герой України (2004).
 Бартєнєв Олександр Федорович (1953-2015) — український ентомолог.

Див. також 
 Бартенєв

Прізвища